L'inici d'algun esdeveniment
 Una regla física, vegeu principi (física)
 Una màxima ètica, vegeu principi (ètica)
 Una llei experimental general